Valencia de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valencia de las Torres (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valencia de las Torres (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar